Le nom Arthur Smith est porté par les personnes suivantes :
  Arthur Smith (1850-1924), un historien britannique ;
 Sir Arthur Smith Woodward (1864-1944), un paléontologue britannique ;
 Arthur Smith (1921-2014), un guitariste et compositeur américain de country ;
 Arthur Smith (1933-1975), un joueur de rugby à XV international écossais.